Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1961 () проводился в городе Калгари (провинция Альберта) c 6 по 10 марта 1961 года. Турнир проводился в 32-й раз. В провинции Альберта чемпионат проводился в 3-й раз, в городе Калгари — 2-й раз.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (в 8-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Альберта (для команды, которую возглавлял скип Гектор Жерве, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип John Keys), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип John-David Lyon).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1961

1961
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 1961 году
Март 1961 года